Больша́я печа́ть шта́та Айда́хо () — один из официальных символов штата Айдахо, США.

Первая версия печати была принята в 1863 году. Впоследствии печать перерисовывалась несколько раз вплоть до получения Айдахо статуса штата в 1890 году. В 1957 году в печать были внесены последние изменения, отражающие важнейшие промышленные отрасли штата.

Внешнее кольцо печати содержит текст «Большая Печать Штата Айдахо» на английском языке и звезду, символизирующую новый свет в плеяде штатов. Внутренний круг содержит изображение стяга с девизом штата «Esto Perpetua» на латинском языке. Женщина, символизирующая справедливость, и мужчина в одежде горняка стоят по разные стороны от щита. На щите изображены основные символы штата:

 Дробилка — горная промышленность;
 Сосна — лесная промышленность;
 Землепашец — сельское хозяйство;
 Река — река Снейк или Шошони.

Элементы, окружающие щит:
 Сноп под щитом — сельское хозяйство;
 Рога изобилия по нижним краям щита — садоводство;
 Голова оленя над щитом — закон штата об охране оленей и лосей.

По правую сторону от женщины произрастают кусты сирени или чубушника и пшеницы.

Интересные факты 
 Печать Айдахо является единственной печатью штата, разработанной женщиной. Автором печати является Эмма Грин, дочь губернатора штата Миссури Джона Эдвардса (англ.).

См. также 
 Флаг Айдахо

Ссылки 
 Большая печать штата Айдахо
Печать штата 

Символы Айдахо